

Persone 
 Akihiko Ohya – giocatore di baseball e manager di baseball giapponese
 Masanori Ohya – matematico giapponese

Personaggi immaginari 
 Ichiko Ohya – personaggio del videogioco Persona 5